Kreis Mülheim sind die Kreise

 Landkreis Mülheim an der Ruhr oder
 Kreis Mülheim am Rhein